softverski prekid
sklopovski prekid
nemaskirajući prekid
zahtjev za prekidom (maskirajući prekid)